El riu Segre, riu de Catalunya, afluent de l'Ebre per l'esquerra.
 Segre (departament), fou un departament francès de la Catalunya integrada dins el Primer Imperi de Napoleó I.
 El diari Segre, diari publicat a Lleida i amb difusió a les Terres de Ponent.
 Segré, municipi francès del departament del Maine i Loira.
 El Segre Mitjà (o Mig Segre) és una contrada i comarca històrica de Catalunya.
 El Baix Segre és una contrada del Pla de Lleida. També dona nom a un arxiprestat del Bisbat de Lleida.
 El polígon industrial "El Segre", de Lleida.